The Quest es el vigésimo segundo álbum de estudio del grupo británico de rock progresivo Yes, editado en 2021 por Inside Out Music.

Detalles 
Este es el primer álbum de la banda sin el bajista y miembro fundador Chris Squire, tras su fallecimiento en 2015, siendo reemplazado por Billy Sherwood.
The Quest es el primer trabajo de Yes en el cual no figura ningún miembro original.

El álbum fue grabado en distintos estudios en Norteamérica y Europa entre noviembre de 2019 y marzo de 2021: Uncle Rehearsal Studios (Van Nuys, California), Curtis Schwartz Studio (Ardingly, West Sussex), y FAMES Project Studio en Skopje, Macedonia del Norte, donde se grabaron las partes orquestales.

La pandemia de COVID-19 provocó la cancelación de todas las giras en marzo de 2020, lo que les ofreció la oportunidad de concentrarse en el álbum durante el confinamiento. 
El vocalista Jon Davison fue el letrista principal, quien escribió sobre varios temas, incluidos la esperanza, el optimismo y los problemas ambientales.

The Quest se lanzó en varios formatos, incluidos CD, LP, Blu-ray Disc y en plataformas de descarga digital, alcanzando el número 20 en la lista de álbumes del Reino Unido. 
Recibió críticas generalmente positivas por la producción de Steve Howe y se lo consideró una mejora general con respecto al álbum anterior de Yes, Heaven & Earth (2014).

Lista de temas

Personal 
Jon Davison - voz, guitarra acústica
Steve Howe - guitarra eléctrica, guitarra portuguesa, mandolina, koto, autoarpa, pedal steel
Billy Sherwood - bajo eléctrico, piano, voz, guitarra acústica
Geoff Downes - piano, teclados, mellotron, sintetizadores
Alan White - batería

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio oficial de Yes

Álbumes de Yes
Álbumes de 2021
Álbumes en inglés